Denneulin est un patronyme porté notamment par :

 Jules Denneulin (1894-1931), aviateur français ;
 Thierry Denneulin (1954-), joueur de football français